Доровски́х — русская фамилия. Известные носители:

 Доровских, Алексей Геннадьевич (род. 1987) — российский хоккеист с мячом.
 Доровских, Анатолий Николаевич (род. 1955) — советский и российский автор и исполнитель песен.
 Доровских, Андрей Михайлович (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ I созыва (1993—1995). 
 Доровских, Виктор Борисович (род. 1950) — советский легкоатлет, тренер.
 Доровских, Владимир Анатольевич (1942—2020) — советский и российский фармаколог, ректор АГМА (1986—2011).
 Доровских, Наталья Викторовна (род. 1990) — российская баскетболистка.
 Доровских, Татьяна Владимировна (род. 1961) — советская и украинская легкоатлетка.
 Даниил (Доровских) (в миру Александр Григорьевич Доровских; род. 1960) — митрополит Курганский и Белозерский РПЦ.
 Тихон (Доровских) (в миру Виктор Григорьевич Доровских; род. 1959) — митрополит Орловский и Болховский РПЦ.